Il singolare del torneo di tennis William Loud Bendigo International 2 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Casey Dellacqua che ha battuto in finale Tammi Patterson 6–3, 6–1.

Teste di serie 

  Irina Falconi (secondo turno)
  Olivia Rogowska (semifinali)
  Casey Dellacqua (Campionessa)
  Arina Rodionova (secondo turno)

  Sachie Ishizu (quarti di finale)
  Anett Kontaveit (secondo turno)
  Irena Pavlović (Semifinali; ritiro)
  Monique Adamczak (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

William Loud Bendigo International 2013